Saltus ist der Familienname folgender Personen:
 Edgar Saltus (1855–1921), US-amerikanischer Schriftsteller und Übersetzer

Saltus steht für zwei verschiedene Unternehmen in Solingen:

 Saltus Technology, ein Werkzeugbauunternehmen
 Saltus-Werk Max Forst GmbH, ehemaliges Tochterunternehmen von Saltus Technology